es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Tiene el título de Alquimista Nacional de Fuego (Flame Alchemist), debido a que es especialista en hacer arder las cosas. Para ello usa un círculo especial inscrito sobre el dorso de sus guantes. Estos además están hechos de un tejido llamado tela de ignición, que al frotarlo entre sí con suficiente fuerza desprende chispas, que Mustang usa para iniciar el fuego tras concentrar el oxígeno del aire.

Pertenece además a la organización militar y su ambición secreta es la de ser el Führer de Amestris para cambiar el país. Su mejor amigo y la persona que más le ayuda en su misión después de Riza Hawkeye, es Maes Hughes. La muerte de este le afecta mucho, con deseos de intentar lo mismo que los hermanos Elric.

En la película de imagen real que se estrenó en 2017 fue interpretado por Dean Fujioka.

Como curiosidad, está al parecer bastante influciendo en el personaje Guy Montag de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.

Anime: Fullmetal Alchemist 
Participó en la guerra de Ishval como Alquimista Nacional, matando a mucha gente a base de fuego. Fue el responsable de la muerte de los doctores Rockbell, siguiendo órdenes que él consideraba absurdas. Por ello estuvo luego a punto de suicidarse, pero Tim Marcoh le detuvo. Maes Hughes le convenció para que tratara de cambiar la situación llegando a ser Fuhrer. Asimismo se ofreció a apoyarle en este cometido.

La misma noche en que los hermanos Elric trasmutan a su madre, en 1910 (CS), él estaba allí buscando a Hohenheim por una de las cartas que ellos mandaron a uno de sus conocidos en Central. Era teniente coronel. Es el que dice que Edward podría llegar a ser un buen Alquimista Nacional si consigue sobrevivir a lo que ha hecho (una transmutación humana)

En menos de un año se encarga de que hagan el examen de Alquimista Nacional y de que se alojen en casa de Shou Tucker. Sabiendo que iba a ser ascendido a coronel y trasladado a Este, encarga a los Elric que vayan a inspeccionar Youswell, imaginando que posiblemente la situación mejoraría allí tras su visita, como efectivamente ocurrió. Acuerda con Edward que le permitirá buscar la Piedra Filosofal mientras no esté en una misión.

Está al tanto de los viajes y misiones de los hermanos Elric al menos hasta 1914 (CS), cuando empiezan a involucrarse mucho más con la búsqueda de la Piedra Filosofal, en especial tras la muerte de Hughes. A partir de aquí su información es parcial, y sólo al final puede tener una idea general de sus asuntos

En 1915 (CS) es trasladado a Central de nuevo, llevándose allí a todo su equipo y a Farman. Desde allí el Fuhrer lo manda al Sur a capturar a Scar, hasta Kishua. Se entera de que los materiales para la Piedra son humanos.

Finalmente es enviado a Lior para capturar a Scar. Presencia la destrucción de la ciudad, pero no consigue capturar a los Elric. Luego va a Rizenbul a por ellos, pero regresa a Central afirmando que no los encontró: ha decidido permitir que los Elric sigan con sus asuntos sobre la Piedra Filosofal. Ahora ya sabe que King Bradley es un homúnculo.

Roy es ascendido a General de Brigada y enviado al norte para proteger la frontera. Usa esta oportunidad para permanecer en Central, enviando a Havoc y a Fuery como dobles de él y de Riza Hawkeye. De esta forma, consigue colarse en la casa de King Bradley, y luchar con él: ha decidido que debe matarlo, no por no ser humano, sino por haber provocado tantas guerras y sufrimiento. La aparición de Selim con la calavera del cuerpo de Pride decanta la balanza a favor de Mustang, que ya casi extenuado hace arder al homúnculo hasta que muere.

Tras esto es rescatado del umbral de la muerte por Riza Hawkeye, quedándole solo una secuela, que es la pérdida de la vista en el ojo izquierdo. Irónicamente, queda como aquel al que intentaba desplazar del puesto, King Bradley: con un parche. Abandona el ejército al final de la serie.

Conquistador de Shamballa 
Durante la película, Conquistador de Shamballa, Roy trabaja como policía en una región rural, tras la caída del régimen de King Bradley en 1917 (CS), esperando el regreso de Edward Elric: tras haber matado él mismo a Pride, nadie le otorgaría el puesto de Fuhrer, que por lo demás desaparece al instaurarse un régimen parlamentario.

Es el que acaba dirigiendo la defensa de Central durante la invasión, ayudando a los hermanos Elric a acabar con Dietlinde Eckart. Se encarga de destruir la Puerta entre ambos mundos desde el lado de la alquimia.

Manga y Fullmetal Alchemist: Brotherhood 
En el manga y Fullmetal Alchemist: Brotherhood no fue el responsable de la muerte de los doctores Rockbell, pero sí de la de Lust. Además de que se le culpa de la muerte de la supuesta asesina (Maria Ross) de su mejor amigo, siendo esto un plan entre varios de los personajes para que una inocente no pagara por una muerte que no había cometido.

Se muestra que su maestro de alquimia fue el padre de Riza Hawkeye, que murió antes de que él entrase en los militares. Por tanto, conocía a ésta antes de que entrara en el ejército. Se reencontraron en la Guerra de Ishval, momento desde el cual ella pasa a protegerle, aunque el motivo no está del todo claro aún.

En el capítulo 74, Mustang se encuentra con la Mayor General Armstrong, que acababa de llegar a Central, y queda patente la rivalidad entre ambos. Después, mediante un código secreto entre ellos, Riza Hawkeye le revela que Selim Bradley es un homúnculo.

En el capítulo 94, intentando atrapar a May Chang, esta y Envy se topan con el grupo de Ed y con el coronel Roy Mustang, que había llegado en ese momento con su ayudante Riza para ayudar a Ed. Roy le pregunta a Envy si fue el quien mató a su amigo Maes Hughes. Aunque intenta evitar la pregunta yéndose por las ramas, al final acaba confesando y reconociendo que fue él quien lo mató. Roy se muestra desconfiado y no se lo cree en un principio, ya que sabía que su amigo era habilidoso con las dagas y no se habría dejado matar con facilidad. Es entonces cuando Envy adopta la forma de la esposa de Hughes, y Roy cae en la cuenta de que ella es la única persona a quien Maes nunca haría daño, comprendiendo así cómo Envy pudo matarlo.

Cegado por la furia, Roy ordena a Ed y compañía que se adelanten, ya que quiere encargarse de Envy él solo. Este intenta impedirlo mutando su mano y bloqueándoles el paso, pero Roy lo destruye con suma facilidad.

Es entonces cuando Envy decide dejarse de juegos y atacar al coronel, pero cae en el error de subestimarlo, siendo eso su perdición. Aunque intenta atacarlo con diferentes métodos (mutando, tomando la forma de Hughes para cogerlo por sorpresa y herirlo) no consigue acertarle en ningún momento, ya que los ataques de Roy lo destrozan una y otra vez.

Viendo que no es rival para Roy, intenta atrapar a Riza por sorpresa (se habían separado para buscar a Envy, ya que este se había escapado por los conductos), usando la forma del coronel. Pero Riza se da cuenta de inmediato y la atrapa (mintiéndole) al decirle que cuando están solos el Coronel Mustang le habla por su nombre de pila, disparando sin piedad. Cuando intenta atacar a Riza, Roy entra en escena y destroza a Envy una y otra vez, destruyendo su cuerpo. Envy consigue salir del cuerpo en su forma original ( un insecto pequeño y débil), pero es atrapado por Roy. Quien tiene la intención de acabar con el, siendo detenido por Riza quien le apunta con su pistola, alegando que ya era suficiente y que ella acabaría con el homúnculo. Acto seguido, Scar y Ed hacen puesta en escena apoderándose de Envy. Furioso, Roy exige a Ed que le devuelva a Envy.

Debe mencionarse que Riza, Ed y Scar salvan a Envy no porque tengan estima del homúnculo, si no porque saben que si el coronel consumase su venganza, sería su perdición. 

Tras la intervención de Ed y Scar, un iracundo Roy Mustang se disponía a matar a Envy ignorando las palabras de ambos. Finalmente Riza es quien logra calmar al coronel diciéndole (apuntándole con su pistola con la mano temblando a la cabeza) que si no se calma y mata a Envy, se convertirá en un demonio consumado al lado oscuro por culpa de la venganza y que no tendrá más opción que matarlo y que luego de eso se suicidaría. Estas palabras logran finalmente calmar a Roy para sorpresa de Envy quien sintiendo furia y envidia de la humanidad mostrada por la pareja termina suicidándose.

Roy, Scar y Riza se enfrentaban a los aspirantes a Führer y al misterioso alquimista del diente de oro. Sin embargo son superados en número y fácilmente reducidos. En ese instante el alquimista misterioso le dice a Mustang que para ser el sacrificio humano faltante para llevar al cabo el plan de Father debe realizar el acto de abrir la puerta de la verdad mediante transmutación humana con alguna persona que ya haya muerto. Eso incluye a Maes Hughes, lógicamente el coronel se rehúsa a hacerlo. Acto seguido, uno de los soldados hiere de gravedad a Riza Hawkeye ante el asombro de Roy.

Gracias a la ayuda de las quimeras y de Mei Chang logran liberarse, no obstante aparece un malherido Wrath, se abalanza contra Mustang y le inmoviliza, mientras que Pride lo envuelve en un círculo de trasmutación utilizando al doctor del diente de oro como sacrificio para abrir las puertas de la verdad.

Luego de que los homúnculos obligaron a Mustang a realizar una tranmutación humana, este es enviado hacia donde están Edward, Alphonse e Izumi frente a Padre, en ese momento se da cuenta de que quedó ciego a causa de la transmutación humana que le forzaron a realizar.

Cuando Padre escapa del subterráneo, los demás personajes lo siguen a la superficie, Ling les propone a todos que heridos y humanos que se queden refujiados mientras pelean, Roy le dice a Riza que si aún puede pelear por lo que Riza dice que si, Greed se niega a que valla Roy por sus condiciones pero Roy dice que tiene algo planeado. Cuando comienza el contraataque contra Father, Roy Mustang enciende el escenario y con la ayuda de Riza diciendo a donde apuntar, pudo atacar a Father, este último le regresa el fuego por lo que Roy Mustang da una palmada y hace alquimia sin círculo de transmutación. Al Final, cuando Father es vencido y tragado por la puerta, aparece Roy Mustang hablando con Knox, comentando que por falta de visión, no llegará a ser Fuhrer, pero recomendando al anciano Grumman podrá quedarse en el ejército, Marcoh interrumpe diciendo que le puede regresar la vista con una piedra filosofal que él tiene, a cambio de que Roy ayude en la restauración de Ishval, por lo que parece que Roy acepta.

En las fotos finales se ve que Roy Mustang se convierte en Führer ya que se encuentra con el sombrero correspondiente a este cargo y también se observa que a su lado esta Riza acompañándolo.

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Alquimistas ficticios
Veteranos de guerra ficticios